Plaatsen
Tilden (Illinois), een dorp in de Verenigde Staten
Tilden (Nebraska), een stadje in de Verenigde Staten

Personen
 John Tilden (1851-1940), Amerikaans medicus
 Leif Tilden (1964), Amerikaans acteur
 Samuel Tilden (1814–1886), Amerikaans politicus
 William Tilden (1842-1926), Brits chemicus